J59 peut faire référence à :
 Dodécaèdre parabiaugmenté (J59), une figure géométrique ;
 HMS Peterhead (J59) un dragueur de mine de la Royal Navy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres